Комилла () — город с населением 406,8 тыс. человек (оценка на 2011 год) на юго-востоке Бангладеш, в области Читтагонг.

Город расположен на берегу реки Гумти.

Примечания

См. также

Ссылки 
 Официальный сайт
 Комилла в Банглапедии

Города Бангладеш